38. Mistrzostwa Europy Juniorów w Pływaniu pod patronatem Europejskiej Federacji Pływackiej (LEN) odbyły się w dniach 29 czerwca – 10 lipca 2011 roku w Belgradzie.

Stolica Serbii była gospodarzem mistrzostw po raz drugi. Poprzednio zawody odbyły się w 2008 roku.

Arena mistrzostw 
Główną areną mistrzostw w 2011 roku była Tasmajdan Sport i Aquatic Center.

Reprezentacja Polski

Pływanie

Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa

Uczestnicy 
W Mistrzostwach Europy juniorów w pływaniu 2011 uczestniczyło 505 zawodników z 43 państw.

  Armenia
  Austria
  Belgia
  Białoruś
  Bośnia i Hercegowina
  Bułgaria
  Chorwacja
  Cypr
  Czarnogóra
  Czechy
  Dania

  Estonia
  Finlandia
  Francja
  Grecja
  Hiszpania
  Holandia
  Irlandia
  Islandia
  Izrael
  Liechtenstein
  Litwa

  Luksemburg
  Łotwa
  Macedonia
  Mołdawia
  Niemcy
  Norwegia
  Polska
  Portugalia
  Rosja
  Rumunia
  Serbia

  Słowacja
  Słowenia
  Szwajcaria
  Szwecja
  Turcja
  Ukraina
  Węgry
  Wielka Brytania
  Włochy
  Wyspy Owcze

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 Wyniki mistrzostw

2011 w sporcie
Mistrzostwa Europy juniorów w pływaniu
2011 w Serbii